Söderåsen kan syfta på:
Söderåsen – en horst i Skåne län
Söderåsens nationalpark – en nationalpark i östra delen av Söderåsen i Skåne län 
Söderåsen, Hofors kommun – ett berg och ett naturreservat i Hofors kommun, Gävleborgs län
Söderåsen, Krokoms kommun – en by i Krokoms kommun, Jämtlands län

Se även
Söderåsens golfklubb
Söderåsbanan
Söderåstjärnen